Dit is een lijst van de 17 grootste Kirgizische gemeenten naar inwoneraantal. De aantallen zijn gebaseerd op het jaar 2009 (ingeschreven inwoners).

Inbegrepen fusies:
1. Bisjkek + Chon-Aryk (Чон-Арык) en Orto-Say (Орто-Сай);
2. Osj + Almalyk (Алмалык), Arek (Арек), Gulbaar-Toloykon (Гулбаар-Толойкон), Japalak (Жапалак), Kengesh (Кеңеш), Kerme-Too (Керме-Тоо), (een gedeelte van) Ozgur (Озгур), Orke (Орке), Pyatiletka (Пятилетка), (een gedeelte van) Teleyken (Телейкен) en Teeke (Тээке);
3. Jalal-Abad + Kachkynchy (Качкынчы), Kyzyl-Kyrgyzstan (Кызыл-Кыргызстан), Kyzyl-Suu (Кызыл-Суу), Tash-Kutchu (Таш-Кутчу) en Tel'man (Тельман);
4. Karakol + Pristan’-Prjeval'sk (Пристань-Пржевальск);
7. Kyzyl-Kyya + Ak-Bulak (Ак-Булак), Jin-Jigen (Жин-Жиген) en Karavan (Караван);
8. Balykchy + Orto-Tokoy (Орто-Токой);
9. Nariman + Alim-Töbö (Алим-Төбө), Beshmoynok (Бешмойнок), Jangy-Maale (Жаңы-Маале), Jim (Жим), Jiydelik (Жийделик), Karatay (Каратай), Kurön-Kol (Курөн-Кол), Kyzyl-Mekhnat (Кызыл-Мехнат), Langar (Лангар), Nurdar (Нурдар), Osmon (Осмон), Tajikabad (Тажикабад) en VLKSM (ВЛКСМ);
10. Shark + Furkat (Фуркат), Imam-Ata (Имам-Ата), Madaniyat (Маданият), Tashtak (Таштак) en Top-Terek (Топ-Терек);
12. Suzak + Aral (Арал), Blagoveshenka (Благовешенка), Dostuk (Достук), Jangy-Dyykan (Жаңы-Дыйкан), Kamysh-Bashy (Камыш-Башы), Kyr-Jol (Кыр-Жол) en Sadda (Садда);
13. Bazar-Korgon + Besh-Badam (Беш-Бадам) en Jeti-Koshkon (Жети-Кошкон);
15. Tashkömür + Chuyut-Say (Чуйут-Сай), Kashkulak-Say (Кашкулак-Сай), Kuduk-Say (Кудук-Сай), Kyzyl-Alma (Кызыл-Алма), Kyzyl-Jar (Кызыл-Жар), Shamaldy-Say (Шамалды-Сай) en Tengdik (Теңдик);
17. Yrys + Aral-Say (Арал-Сай), Chymchyk-Jar (Чымчык-Жар), Dömör (Дөмөр), Jar-Kyshtak (Жар-Кыштак), Kaynar (Кайнар), Kümüsh-Aziz (Күмүш-Азиз), Kurgak-Köl (Кургак-Көл), Kyr-Jol (Кыр-Жол), Ladan-Kara (Ладан-Кара), Masadan (Масадан), Sasyk-Bulak (Сасык-Булак) en Totiya (Тотия).

Kirgizië
Stad in Kirgizië
Grote